Josiah Wedgwood est un nom pouvant désigner :

Josiah Wedgwood (1730-1795), potier anglais et fondateur de Wedgwood
Josiah Wedgwood II (1769-1843), industriel et homme politique britannique
 (1795-1880), homme d'affaires britannique
Josiah Wedgwood (1er baron Wedgwood) (1872-1943), homme politique et militaire britannique
 (1899-1968), homme d'affaires britannique
Josiah F. Wedgwood (1950-2009), médecin et immunologiste américain

Voir aussi

Wedgwood, Josiah